Gilead Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gilead Township (Michigan)
 Gilead Township (Ohio)